Strada Nuova è l'antico o l'attuale nome di varie arterie stradali d'importanza storica o monumentale, quali:
la via Garibaldi di Genova;
la via Roma di Marino;
la Strada Nuova, nome attuale Via Maqueda di Palermo;
la Strada Nuova di Pavia.
la Strada Nova di Venezia;